Condrea se poate referi la:

Persoane:
 Constantin Condrea (1920 – 2009), poet și dramaturg român

 Dan Condrea (1975 – 2016), om de afaceri român
 Nicolae Condrea (n. 1967), arhiepiscop român

 Petru Condrea (1888 – 1967), medic român
 Sergiu Gh. Condrea (1900 – 1982), inginer român
Localități și ape:
Condrea, localitate în județul Galați, România
Condrea, localitate în județul Vaslui, România
Râul Condrea, afluent al râului Siriu Mic

Vezi și 
Condrița
Condrătești
Condruc